Cerfennia är ett släkte av insekter. Cerfennia ingår i familjen Flatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar